Дональд Уильям Оури (; род. 18 июля 1943, Китченер) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1970, 1972).

Игровая карьера 
Начал карьеру в команде «Ниагара-Фолс Флайерс», за которую играл в течение трёх сезонов. По окончании сезона 1962/63 присоединился к команде «Миннеаполис Брюинз», фарм-клубу клуба НХЛ «Бостон Брюинз», за который играл целый сезон, не сумев закрепиться в основном составе «Брюинз». Со следующего сезона он сумел закрепиться в составе команды, за которую выступал в течение 11 сезонов, среди которых были два выигранных с командой Кубка Стэнли в 1970 и 1972 годах.

В октябре 1973 года был обменян в «Сент-Луис Блюз», в котором полтора сезона. 

В ноябре 1974 года был обменян в «Монреаль Канадиенс», за который играл в течение двух сезонов. Хотя «Канадиенс» в 1976 году выиграли Кубок Стэнли, Оури не вошёл на Кубок, поскольку не играл ни одной игры в плей-офф. В дальнейшем играл в НХЛ за три клуба «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Рокиз», в котором и завершил свою карьеру в возрасте 36 лет.

В составе сборной Канады участвовал в Суперсерии 1972 против сборной СССР, где сыграл в двух матчах, но не отметившись при этом набранными очками.

Статистика

Клубная

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Ниагара-Фолс Флайерс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Нью-Хэвен Найтхоукс»
Игроки «Колорадо Рокиз» (хоккей)
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ